INS - Służba Imigracji i Naturalizacji – Immigration and Naturalization Service (USA)
 INS - angielskie skrótowce przed nazwami okrętów Indii i Izraela, oznaczają odpowiednio:
 Indian Navy Ship (ang.) – Okręt Marynarki Wojennej Indii
 Israeli Navy Ship (ang.) – Okręt Marynarki Wojennej Izraela
 INS - Inertial Navigation System (ang.) – Inercyjny (bezwładnościowy) system nawigacyjny
 INS – International Numbering System, międzynarodowy system numeracji dodatków do żywności

Zobacz też:
 Ins

Przypisy